Zkratka OTR má několik významů:
 One-touch Recording, je funkce videorekordéru a současně tlačítko nebo skupina tlačítek sloužící pro aktivování této funkce, která umožňuje jednoduchým způsobem zapnout nebo nastavit nahrávání televizního pořadu.
 Off-the-Record Messaging, šifrovací protokol pro instant messaging
 Obecná teorie relativity
 Operačně-taktická raketa, vojenská raketa s doletem 100 - 1000 km